Темні століття у Греції
 Темні століття Середньовіччя